Illela – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Illéla (Niger) – comune urbano del Niger